Clauzadea är ett släkte av lavar. Clauzadea ingår i familjen Porpidiaceae, ordningen Lecideales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clauzadea